Jorge L. Tamayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jorge L. Tamayo (västra Uxpanapa), ort, Veracruz, 
 Jorge L. Tamayo (östra Uxpanapa), ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar